Indië (regio), de historische naam van een groot deel van Azië
de verkorte naam voor Nederlands-Indië
een oude naam van India

Zie ook
West-Indië
Indie (doorverwijspagina)